«Óscar Arias», conjunto del nombre propio Óscar y el apellido Arias, puede referirse a:

Personajes 
 Óscar Arias Sánchez (1940-), político y expresidente de Costa Rica (1986-1990, 2006-2010).
 Óscar Arias Suárez (1966-), futbolista alemán nacionalizado español.